Министр финансов США (, дословно Секретарь казначейства США) — глава министерства финансов США, в основные функции которого входит определение и исполнение экономической и денежной политики США, регулирование экспорта и импорта, финансовых организаций, сбор налогов, печать бумажных денежных знаков и чеканка монет. Назначается президентом США «по совету и с согласия» Сената США.

Список министров финансов США 
Роберт Моррис был первым человеком, назначенным на пост министра финансов (Джорджем Вашингтоном). Однако по состоянию здоровья Моррис отклонил это предложение, и 1-м министром финансов по рекомендации Морриса стал Александр Гамильтон. Ранее (с 1781 по 1784 год) Моррис руководил финансами Континентального конгресса (называясь суперинтендантом финансов). В 1784—1789 годы финансами Конгресса руководил совет из трёх комиссионеров.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Министерства финансов США

финансы